El nombre de Colegiata de Santa María la Mayor es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como colegiatas en honor a Santa María la Mayor.

Advocación 
 Santa María, madre de Jesús de Nazaret:
– Festividad: 1 de enero.

Colegiatas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 

 Colegiata de Santa María la Mayor, antigua colegiata católica en la localidad de Alcázar de San Juan, (Ciudad Real)
 Colegiata de Santa María la Mayor, colegiata católica en la localidad de Alquézar (Huesca).
 Colegiata de Santa María la Mayor, colegiata católica en la localidad de Antequera (Málaga).
 Colegiata de Santa María la Mayor, colegiata católica en la localidad de Barcelona (Barcelona).
 Colegiata de Santa María la Mayor, colegiata católica en la localidad de Bolea (Huesca).
 Colegiata de Santa María la Mayor, colegiata católica en la localidad de Briviesca (Burgos).
 Colegiata de Santa María la Mayor, colegiata católica en la localidad de Calatayud (Zaragoza).
 Colegiata de Santa María la Mayor, colegiata católica en la localidad de Caspe (Zaragoza).
 Colegiata de Santa María la Mayor, colegiata católica en la localidad de Salas (Asturias).
 Colegiata de Santa María la Mayor, colegiata católica en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo).
 Colegiata de Santa María la Mayor, colegiata católica en la localidad de Toro (Zamora).
 Colegiata de Santa María la Mayor, colegiata católica en la localidad de Valladolid (Valladolid).